NET (News and Entertainment Television, zapis stylizowany: NET.) – indonezyjska stacja telewizyjna. Została uruchomiona w 2013 roku.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona stacji 

Indonezyjskie stacje telewizyjne
Indonezyjskojęzyczne stacje telewizyjne